Чорерас има више значења:

 Чорерас (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чорерас (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Чорерас (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику